Raid sur Reims, bataille de 1429
 Bataille de Reims, bataille napoléonienne de 1814

Voir aussi 
Siège de Reims en 1359-1360.